Herbert steht für:
 Herbert, männlicher Vorname und ein Familienname
 Herbert (Familie), anglo-walisische Adelsfamilie
 Herbert (Saskatchewan), Ort in der Nähe der Kleinstadt Swift Current, Provinz Saskatchewan, Kanada
 Herbert (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Herbert (Computerspiel), Spiel für die Atari 8-Bit-Serie
 Herbert (Film), Film von Thomas Stuber (2015)
 Herbert, Lied von Gottlieb Wendehals
 Herbert (Schiff, 1892), eine 1892 unter dem Namen Donna Francisca für die Londoner Reederei J. Hayes & Co. gebaute stählerne Viermastbark
 Herbert (Schiff, 1893), deutsches Fahrgastschiff

Siehe auch:

 Herbert Island, Insel in Alaska
 Herbert Mountains, Gebirge im Coatsland, Antarktika
 Herbert-Plateau, Hochebene im Grahamland, Antarktika
 Herbert Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Herbert-Sund, Meerenge an der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel
 Herbertstraße, Bordellstraße auf St. Pauli
 St Herbert’s Island, Insel im Derwent Water